Zwarte Ruiter of zwarte ruiter kan verwijzen naar:

zwarte ruiter, een vogelsoort.
Zwarte Ruiter, een buurtschap nabij Steenbergen.
 bijnaam van Hans Gruijters (bankrover)
 De zwarte ruiter (film), een Nederlandse film
 De Zwarte Ruiter (molen), een windmolen in Aalsmeer
 De Zwarte Ruiter, een poppodium in Den Haag
 De Zwarte Ruiters, zie Nazgûl
 Rutten’s Bierbrouwerij De Zwarte Ruiter N.V. uit Maastricht, opgericht in 1893.